

Associazioni
Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) – ETS italiano finalizzato alla donazione del sangue

Aziende
Avis Rent a Car System – società di autonoleggio statunitense
Società Anonima Avio Industrie Stabiensi (Avis) – ex impresa del settore metalmeccanico, aeronautico, nautico

Geografia
Avis – sobborgo di Windhoek, Namibia
Avis – comune dell'Alentejo, Portogallo
Avis – località della Pennsylvania, Stati Uniti d'America

Persone
 Gary Avis – ballerino e maestro di balletto britannico
 Meiert Avis – regista irlandese
 Warren Avis – imprenditore e aviatore statunitense, fondatore dell'omonima società di autonoleggio

Altro
Casa di Avis – dinastia reale che governò sul Portogallo dal 1385 al 1580